L'Annonce faite à Marie est une pièce de théâtre du dramaturge français Paul Claudel, qui a donné lieu à plusieurs adaptations :

Musique 
 L'Annonce faite à Marie, Philippe Boesmans, 2001 (musique de scène)

Opéra 
 Die Verkündigung, Walter Braunfels, 1935 (version française de Martin Wettges en 2013)
 L'Annonce faite à Marie, Marc Bleuse, 2019
 L'Annonce faite à Marie, Philippe Leroux, 2022

Cinéma 
 L'Annonce faite à Marie, Alain Cuny, 1991